Жанна Владимировна Гаузнер (урождённая Жанна Натановна Инбер; ) — русская советская писательница и переводчица.

Биография 
Родилась в Париже, в семье журналиста Натана Осиповича Инбера (известного под литературным псевдонимом Нат Инбер, 1887—1957) и поэтессы Веры Михайловны Инбер. Дед со стороны отца — журналист, сотрудник редколлегии «Одесских новостей» Осип Абрамович Инбер (известный под литературным псевдонимом Кин, 1854—1932). Дед со стороны матери — крупный одесский книгоиздатель, владелец типографии (с литографией и бланкоиздательством) Моисей Липович (Филиппович) Шпенцер (1860—1927), двоюродный брат Льва Троцкого, оказавший на последнего большое влияние. В 1914 году родители вернулись в Одессу.

В 1919 году родители расстались, отец с родителями через Константинополь эмигрировал в Париж, а мать вторично вышла замуж за физикохимика А. Н. Фрумкина и вскоре переехала в Москву. С 1925 года Жанна Инбер жила у отца в Париже, с 1932 года вновь в Москве. В 1939 году окончила Литературный институт имени А. М. Горького.

С 1945 года и до конца жизни — в Ленинграде.

Дебютировала автобиографической повестью «Париж — весёлый город» в 1934 году. Жанна Гаузнер — автор повестей и романов «Я увижу Москву», «Мальчик и небо», «Вот мы и дома», «Конец фильма». Написала сценарий к короткометражному фильму «Юность» (новелла «Тётка с фиалками», 1963). Переводила с французского на русский и с русского на французский язык. Была одной из последних, кто общался с Мариной Цветаевой, которая провела в её комнате в доме писателей свою последнюю ночь в Чистополе накануне выезда в Елабугу 28 августа 1941 года.

По воспоминаниям Лидии Либединской, умерла от цирроза печени. Похоронена на Богословском кладбище в Ленинграде.

Семья 
 Первый муж — писатель и публицист Григорий Осипович Гаузнер (умер от менингита в 1934 году).
 Второй муж — драматург, переводчик и критик Юрий Александрович Оснос (1911—1978), доцент ИФЛИ (их годовалый сын умер в Чистополе в декабре 1941 года).
 Третий муж — кинорежиссёр Михаил Григорьевич Шапиро.

Книги 
 Париж — весёлый город. М.: Советский писатель, 1935.
 Вот мы и дома. М.: Советский писатель, 1948.
 Я увижу Москву! (роман). Л.: Советский писатель, Ленинградское отделение, 1953.
 Я увижу Москву. Л.: Лениздат, 1955.
 Мальчик и небо. Л.: Лениздат, 1963.
 Конец фильма. Л.: Лениздат, 1963.
 Мальчик и небо. Париж — весёлый город. Конец фильма. М.: Советский писатель, 1966. — 437 с.

Примечания 

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Писательницы СССР
Писательницы Санкт-Петербурга
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Переводчики СССР
Похороненные на Богословском кладбище